La série de cinq films I Spit on Your Grave est composée de :
 I Spit on Your Grave est un film américain réalisé par Meir Zarchi, sorti en 1978 ;
 I Spit on Your Grave: Deja Vu est un film américain réalisé par Meir Zarchi, sorti en 2019, suite du film de 1978 ;
 I Spit on Your Grave est un film d'horreur américain de genre rape and revenge réalisé par Steven R. Monroe, sorti en 2010, remake du film de 1978 ;
 I Spit on Your Grave 2 est un film d'horreur américain de rape and revenge réalisé par Steven R. Monroe, sorti en 2013 ;
 I Spit on Your Grave 3 est un film d'horreur américain de rape and revenge réalisé par R.D. Braunstein, sorti en 2015.